Apia International Sydney 2014 – tenisowy turniej WTA z cyklu Apia International Sydney rozgrywany w dniach 6–11 stycznia 2013 roku w Sydney na kortach twardych o puli nagród 710 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Australii